Hosby kan avse:

Hosby, Nuckö  –  en by i Nuckö kommun i Estland
Hosby, Ormsö  –  en by i Ormsö kommun i Estland
Hosby, Danmark - en by i Region Mittjylland